Fastenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Fastenberg, , Berg im Erzgebirge, Sachsen

Orte:
 Fastenberg (Gemeinde Schladming), Ortschaft der Gemeinde Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark